Příjmení Vojkůvka nosí více významných osobností:

 Alois Vojkůvka (1903–1977) – český knihař, básník a prozaik
 Libor Vojkůvka (1947–2018) – český naivní malíř, cestovatel, fotograf, lidový bavič, entomolog a písmák
 Miroslav Vojkůvka (* 1945) – československý fotbalista, obránce a záložník